Фёдор Александрович Горохов (10.02.1902 — 06.02.1954) — советский учёный-философ, специалист по социальной философии.

Член РКП(б) с 1919 года. Доктор философских наук (1935), профессор (1935).

Окончил философское отделение Института красной профессуры (1929).

В 1931 был заместителем директора Института философии Коммунистической академии.

В 1938—1941 годах профессор философского ф-та МИФЛИ. В 1938—1941 годах научный сотрудник ИФ АН СССР.

Участник Великой Отечественной войны, добровольно вступил в народное ополчение, участвовал во многих сражениях.

В 1943 г. был репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Труды 
 Горохов Ф. А. Ленин и исторический материализм. М., 1958.

Ссылки 
 , , [az-libr.ru/Persons/0B5/84e77bbb/0001/6a114b74.shtml], 

Члены КПСС
Выпускники Института красной профессуры
Посмертно реабилитированные в СССР
Учёные, репрессированные в СССР
Бойцы народного ополчения Великой Отечественной войны